Niemcy:
 Hellwege – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Osoby:
 Heinrich Hellwege – niemiecki polityk
 Johann Hellwege – niemiecki historyk